Olympic Council of Ireland, Iers Nationaal Olympisch Comité
 Orascom Construction Industries, een Egyptisch bedrijf
 OCI (koppeling)